Палечек () — чешская фамилия. Известные носители:
 Палечек, Йозеф (род. 1949) — чехословацкий хоккеист, чемпион мира 1972 года, хоккейный тренер.
 Палечек, Николай Осипович (1878—1937) — товарищ министра народного просвещения в правительстве А. В. Колчака.
 Палечек, Осип Осипович (1842—1915) — чешский, русский оперный певец (бас-кантанте), театральный режиссёр и педагог.